Sellia eller Sellía, kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Sellía, ort, Kreta, Nomós Rethýmnis, 
 Séllia (berg), berg, Kreta,

Italien 

 Sellia, Kalabrien, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar